Krásný Les può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Krásný Les, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione
Krásný Les, comune del distretto di Karlovy Vary, nell'omonima regione